Název Stromovka má více parků a ulic:

 Stromovka (Praha) – Královská obora v Praze-Bubenči
 Stromovka (České Budějovice) – park v Českých Budějovicích
 Stromovka (Humpolec) – restaurace a městský park, ve kterém je od 8. září 2002 umístěna pamětní deska Hliníkovi
 Stromovka (Brno) – ulice v Jundrově, od 9. května 1942, v ulici sídlí několik škol
 Stromovka (Choceň) – ulice u Tiché Orlice nedaleko koupaliště, v ulici sídlí mateřská a zvláštní škola
 Stromovka (Liberec) – ulice ve čtvrti Františkov
 Stromovka (Varnsdorf) – ulice v západní části města
 Stromovka (Troubsko u Brna)
 Stromovka (Chomutov) – ulice v severní části města
 Stromovka (Ostrava) – oblast ve Slezské Ostravě, nachází se zde ostravská zoologická zahrada

Odkaz v kultuře 
Nejspíše mimoděk se stromovka ocitla v poezii, není tam kvůli rýmu a není jisté, zdali psát malé či velké s. Patrně nelze spolehlivě zjistit určitou Stromovku, kterou měl neznámý autor na mysli.

Reference

Externí odkazy